Се́льское поселе́ние Арха́нгельское — сельское поселение в составе Сокольского района Вологодской области. Центр — село Архангельское. 

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В состав сельского поселения вошёл Архангельский сельсовет.

Законом Вологодской области от 3 мая 2017 года № 4131-ОЗ, сельские поселения Архангельское и Нестеровское были преобразованы, путём их объединения, в сельское поселение Архангельское.

География 
Расположено на западе района. Граничит:
 на севере и востоке с сельским поселением Нестеровское,
 на юго-востоке с сельским поселением Пригородное и городским поселением город Сокол,
 на юге с сельским поселением Боровецкое (граница проходит по реке Сухона),
 на западе с Высоковским сельским поселением Усть-Кубинского района.

По территории протекает река Бохтюга, расположено Шолпинское и Глухое озёра.

История 
Во второй половине XIV — первой половине XV века было образовано Бохтюгское княжество с центром в селе Архангельское. В XIX веке в грамотах Глущицкого монастыря упоминается Бохтюгская волость.

В 1905 году на северной окраине Архангельского проводились археологические раскопки. Был выявлен культурный слой мощностью 0,5 м, собраны фрагменты круговой керамики XVIII—XIX веков

Экономика 
Основные предприятия и учреждения:

 Архангельское ОАО отделение «Вологодский картофель»;
 сетевой участок «Вологдаэнерго»;
 почтовое отделение в селе Архангельское;
 филиал Сбербанка; автозаправка; АТС;
 Архангельская средняя школа;
 оздоровительный лагерь «Озерки»;
 Василевская начальная школа;
 Архангельский детский сад;
 Архангельский, Василевский фельдшерско-акушерские пункты;
 Архангельский, Василевский дома культуры;
 Архангельская, Василевская библиотеки.

Достопримечательности 
 .
 Часовня Троицы в деревне Василево (II половина XIX века)
 Часовня Николая Чудотворца в деревне Малые Озерки (II половина XIX века)
 Часовня Спаса в деревне Фефилово (II половина XIX века)
  (1852—1863 годы)
 Памятник погибшим воинам в селе Архангельское (1985)
 Памятный камень поэту Алексею Ганину на его родине в деревне Коншино (1993)
 Памятник всем погребённым около церкви Святого Духа на бывшем кладбище, село Архангельское (2002)

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. До 1 марта 2010 года состав сельского поселения не изменялся.

С 2020 года в состав сельского поселения входят 98 населённых пунктов, в том числе
95 деревень,
3 села.

Населённые пункты, упразднённые 20 ноября 2020 года

Примечания

Ссылки 
 

Муниципальные образования Сокольского района Вологодской области
Сельские поселения Вологодской области